Van Hoorebeke ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Van Hoorebeke (1908–??), belgischer Ringer 
 Marceau van Hoorebeke (1900–1957), französischer Komponist und Orchesterleiter